Теодо́р Дже́ймс Уи́лсон (), ) — бывший канадский рестлер. В настоящее время работает в WWE в должности продюсера.

Последний выпускник «Подземелья Харта», Уилсон выступал на международном уровне в нескольких промоушенах, включая Stampede Wrestling с 1995 по 2007 год. До подписания контракта с WWE Уилсон выступал в Prairie Wrestling Alliance, New Japan Pro-Wrestling, All Star Wrestling и AWA Superstars of Wrestling.

В ноябре 2006 года Уилсон подписал контракт с World Wrestling Entertainment, где стал известен под именем Та́йсон Кидд. Тайсон Кидд, Дэвид Харт Смит и Наталья были известны как «Династия Хартов» (). Он закончил карьеру в 2017 году из-за травмы позвоночника.

Карьера в рестлинге

Личная жизнь 
Уилсон ходил в школу вместе с Тедди Хартом, через которого подружился с Гэри Смитом. Эта дружба сблизила его с семьёй Хартов. Уилсон встречался с Натальей Нейдхарт с ноября 2001 года, а с 2003 года они живут вместе.

28 июня 2013 года состоялась свадьба Тайсона Кидда и Натальи, до этого встречавшихся более 10 лет. В одном из выпусков реалити-шоу от WWE Total Divas были показаны все детали подготовки этой свадьбы.

Титулы и достижения 
 AWA Pinnacle Wrestling
 AWA Pinnacle Heavyweight Championship (1 раз)
 Florida Championship Wrestling
 FCW Florida Tag Team Championship (1 раз) — с Ди Эйч Смитом
 FCW Southern Heavyweight Championship (2 раза)
 Great Canadian Wrestling
 GCW National Championship (1 раз)
 Prairie Wrestling Alliance
 PWA Tag Team Championship (1 раз) — с Гарри Смитом
 PWA Heavyweight Championship (2 раза)
 Pro Wrestling Illustrated
 PWI ставит его под № 73 в списке 500 лучших рестлеров 2009 года
 PWI ставит его под № 111 в списке 500 лучших рестлеров 2013 года
 Stampede Wrestling
 Stampede British Commonwealth Mid-Heavyweight Championship (1 раз)
 Stampede International Tag Team Championship (2 раза) — с Брюсом Хартом (1) и Джагернаутом (1)
 Stampede North American Heavyweight Championship (1 раз)
 World Wrestling Entertainment
 Командный чемпион мира (1 раз, финальный) — с Дэвидом Харт Смитом
 Командный чемпион WWE (2 раза) — с Дэвидом Харт Смитом (1 раз) и Сезаро (1 раз)

Примечания

Ссылки 
 

Рестлеры, известные под псевдонимами
Рестлеры Канады